Green River může znamenat:

 Green (řeka) () – zelená řeka – název více řek
 Green River (Utah) – město v Utahu v USA
 Green River (Wyoming) – město ve Wyomingu v USA

 Green River (hudební skupina) – hudební skupina z USA

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno